Arkas steht für:

Gestalten der griechischen Mythologie:

 Arkas, Sohn des Zeus
 Arkas (latinisiert Arcas), Hund des Jägers Aktaion
 Arkas, Beiname des Hermes

Sonstiges:

 Arkas (Exoplanet)
 Arkas (Karikaturist), griechischer Zeichner
 Arkas (Schiff)

Siehe auch:

 Arcas